A Equipe Mexicana da Copa Davis representa o México na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Mexicana de Tenis. A equipe foi finalista do torneio em 1962.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe mexicana)

México